Sanfourche est un nom de famille notamment porté par :

 Jean-Baptiste Sanfourche, (1831-?), architecte français ;
 Jean-Joseph Sanfourche, dit simplement Sanfourche (1929-2010), peintre, poète, dessinateur et sculpteur français ;
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), juriste français.

Référence 

Patronyme français